Грдзелидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Грдзелидзе, Айша Хасановна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Грдзелидзе, Аркадий Михайлович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Грдзелидзе, Шалва Сардионович (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.